

Sigle 
AMA renvoie à :
 Agence africaine du médicament ;
Advanced Mobile Applications ;
 Agence mondiale antidopage ;
 Agence des musulmans d'Afrique, fondée en 1982 au Koweït ;
 Alte Mozart-Ausgabe (en français, ancienne édition-Mozart), nom sous lequel la première édition complète de la musique de Wolfgang Amadeus Mozart est aujourd'hui connue ;
 American Management Association ;
 Année mondiale de l'astronomie, en commémoration de la première utilisation de la lunette astronomique ;
 American Motorcyclist Association ;
 Ask me anything (en français, demandez-moi n'importe quoi), une expression utilisée sur les forums internet ;
Association Médicale Américaine American Medical Association, la plus ancienne et la plus importante association de médecins aux États-Unis ;
 Ask me anything, une démarche de dialogue entre scientifiques et internautes, sur le sujet «Science» au sein du réseau Reddit ;
 American Music Awards, cérémonie de remise de prix dans le monde de la musique aux États-Unis.

Code 
AMA renvoie à :
 .

Toponyme 

 Ama, localité de recensement désignée (en anglais census designated place) de la paroisse de Saint-Charles en Louisiane, aux États-Unis ;
 Ama, localité en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Ama, localité au Japon ;
 Ama, localité du Bhoutan.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Ama, évêque catholique du Cameroun.

Autres 
Ama peut aussi désigner :
 Ama, prénom féminin d'origine akan ;
Ama, prénom féminin d'origine nord-amérindienne qui signifie « eau » (peuple Cherokee) ;
 ama, plongeuse en apnée japonaise ;
 ama, langue papoue de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 , roman de philosophie-fiction de Julien Laoche.

Notes et références